Allgemeines Künstlerlexikon, enciclopèdia de referència en alemany de biografies d'artistes
 AKL també és el codi IATA de l'Aeroport d'Auckland, aeroport que serveix l'àrea d'Auckland (Nova Zelanda))
 AKL també és el codi OACI d'Air Kiribati, aerolínia nacional de Kiribati